Хамдуллах Супхи Танрыовер (1885 — 10 июня 1966) — турецкий писатель и политик. После принятия в 1934 году закона о фамилиях взял себе фамилию Танрыовер.

Биография 
Родился в 1885 году в Стамбуле в семье османского чиновника Абдуллатифа Супхи паши и его жены Ульфет. В 1904 году окончил галатасарайский лицей. Работал преподавателем и переводчиком.

В 1912—1931 годах возглавлял организацию «» (Тюркские очаги)

Преподавал исламское искусство в Стамбульском университете.

После провозглашения Турецкой республики избирался членом Великого национального собрания в 1920, 1923, 1927, 1943, 1946, 1950 и 1954 годах, также занимал должность министра.

Занимал должность министра образования с 13 декабря 1920 года по 20 ноября 1921 года и с 3 марта по 21 декабря 1925 года. В 1931—1944 годах занимал должность посла Турции в Румынии.

Благодаря влиянию Танрыовера правительство Румынии предприняло ряд шагов, направленных на развитие культуры гагаузов. В медресе Добруджи было введено преподавание истории тюрок и французского языка, арабский алфавит был заменён на турецкий, а традиционная одежда — на жакет, брюки и шляпы. Было открыто 26 турецких школ для гагаузов. Ряд гагаузов прошли обучение в учебных заведениях Турции. Также в Турции был издан ряд книг о гагаузах. Благодаря Танрыоверу в 1935 году в Бухаресте было открыто кладбище для 2714 тюркских воинов, погибших в ходе Балканских войн и Первой мировой войны. За свою деятельность Хамдуллах Супхи Танрыовер получил прозвище «Митрополит гагаузов».

Умер 10 июня 1966 года. Похоронен на кладбище Меркеза-эфенди.

Личная жизнь 
Был женат на Айше Саиде.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции I созыва
Выпускники галатасарайского лицея
Министры образования Турции
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Послы Турции в Румынии
Преподаватели Стамбульского университета
Писатели Турции
Похороненные на кладбище Меркезэфенди
Члены Великого национального собрания Турции II созыва
Члены Великого национального собрания Турции III созыва
Члены Великого национального собрания Турции VII созыва
Члены Великого национального собрания Турции VIII созыва
Члены Великого национального собрания Турции IX созыва
Члены Великого национального собрания Турции X созыва
Тюрк оджаклары